Дми́трий Си́лин:
 Силин, Дмитрий Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Силин, Дмитрий Макарович (1903 — ?) — 2-й секретарь Винницкого обкома КП(б)У (1947—1953), председатель Винницкого горисполкома (1945—1946), председатель Саратовского облисполкома (1943).